Turquesa, um mineral de cor azul
Turquesa (cor)
Turquesa (ferramenta)

Desambiguação